Les Aventures de Tom Sawyer est le titre en français du premier roman de Mark Twain, paru en 1876 ; cette œuvre a connu de nombreuses adaptations, notamment :

 Les Aventures de Tom Sawyer, un film américain réalisé par Norman Taurog, sorti en 1938 ;
 The Adventures of Tom Sawyer, série télévisée britannique diffusée en 1960 ;
 Les Aventures de Tom Sawyer, mini-série télévisée française-allemande-roumaine réalisée par Wolfgang Liebeneiner, diffusée en 1968 (découpage en 4 parties pour sa diffusion en Allemagne. En France, la série a été présentée sous forme de 13 épisodes de 26 minutes à partir du 1er février 1969) ;
 The Adventures of Tom Sawyer, un film d'animation britannique sorti en 1986 ;
 The Adventures of Tom Sawyer, un jeu vidéo sorti en 1989 sur Nintendo Entertainment System ;
 Les Aventures de Tom Sawyer, une série de bandes dessinées de Jean-David Morvan, parue à partir de 2007.

Voir aussi